53-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 15 апреля 2007 года в рамках Европейского тура UCI 2007. Победу одержал испанский велогонщик Хоаким Родригес из команды «».

Участники

Результаты

Ссылки 
 Классика Примавера 2007 на FirstCycling
 
 
 
 

2007 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2007 году
Апрель 2007 года